Black Sea (englisch für „schwarzes Meer“) steht für:

 Black Sea (Film), britisch-amerikanischer Film von Kevin Macdonald (2014)
 Black Sea, umgangssprachlicher Straßenname für die North Street (Boston)

Siehe auch:
 Schwarzes Meer (Begriffsklärung)